Bazougers é uma comuna francesa na região administrativa da Pays de la Loire, no departamento de Mayenne. Estende-se por uma área de 31,72 km².

Imagens

Demografia

Comunas de Mayenne (departamento)